Heinrich Endres ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Endres (1847–1924), deutscher Ingenieur
 Heinrich Endres (Ingenieur) (1876–1947), österreichischer Ingenieur
 Heinrich Endres (Bibliothekar) (1888–1969), deutscher Bibliothekar und Einbandforscher
 Heinrich Endres (General) (1923–???), deutscher Brigadegeneral